Алчность, жадность, корыстолюбие, скупость, стяжательство, любостяжание, скопидомство, сребролюбие, мздоимство — деятельное стремление и неумеренное желание, склонность к получению материальных благ и выгоды.
Скупость есть неумеренное желание и любовь к богатствамAvaritia est immoderata divitiarum cupiditas et amor

Алчность в православной этике — одна из 8 греховных страстей (в католичестве — один из 7 смертных грехов) поскольку приводит к умножению забот и попечений, ко внутренней злобе и замкнутости, а также непрестанно провоцирует страх утраты и гнев на возможных конкурентов и завистников.

С ней связана жадность (любостяжание), что осуждается у всех народов. Алчность рассматривается как мотив преступления или причина трагедии.

Согласно Иоанну Лествичнику, против алчности враждует грех уныния и добродетель нестяжания.

См. также 

 Грех
 Мшелоимство
 Зависть
 Коллекционирование
 Ониомания
 Шопинг

Примечания

Ссылки 
 Грех жадности (алчности)

Литература 
 Исаева Е. Л. Семь смертных грехов: Наказание и покаяние. — : Рипол-классик, 2009. — 318 с. — ISBN 978-5-386-01259-5.

Пороки
Черты личности
Грехи в христианстве